Die 1. deild karla 2007 war die 53. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 13. Mai und endete am 28. September 2007. Neben Meister UMF Grindavík stiegen auch Þróttur Reykjavík und Fjölnir Reykjavík als Zweiter bzw. Dritter auf.

Modus 
Die Liga wurde auf zwölf Vereine aufgestockt. Die Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Wegen der Aufstockung der Landsbankadeild stiegen die ersten drei Teams direkt in die Landsbankadeild auf. Gleichzeitig stieg nur der Tabellenletzte in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2007 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Level (1. deild) 2007 rsssf.com

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007